Favo – celle esagonali a base di cera d'api costruito dalle api nel loro nido 
 Favo – infezione piogenica acuta riguardante gli strati superficiali della cute
 Massimiliano Favo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano